Дискография румынской певицы INNA состоит из 9 студийных альбомов, 45 синглов и 86 видеоклипов.

Дебютный альбом певицы Hot был выпущен летом 2009 года. До этого дебютный сингл исполнительницы Hot достиг первого места в испанском национальном чарте и пятого места в румынском Топ-100. Второй сингл Love достиг четвёртого места в Румынии и тридцать первого места в Испании. Летом 2009 года INNA выпустила своё третий сингл Déjà Vu, записанный совместно с DJ Bob Taylor. Песня достигла седьмого места в Румынии, пятнадцатого места в Испании и шестого места во французском национальном чарте. На рождество 2009 INNA выпустила рождественскую песню, названную I Need You For Christmas, и сняла видеоклип на неё. Выпущенная только в качестве промосингла, она достигла лишь девяносто седьмого места в румынском Топ-100. Следующий сингл INNA, названный Amazing, стал первым синглом певицы, сумевшим дойти до первого места в Румынии. Также песня дебютировала со второго места во Франции и вошла в национальные чарты других европейских стран — таких, как Бельгия, Германия, Нидерланды, Великобритания и Ирландия. Чтобы поддержать релиз своего дебютного альбома Hot в Румынии, INNA выпускает новый сингл, названный 10 minutes и записанный совместно с её продюсерами Play & Win. Песня дошла до восемнадцатого места в румынском Топ-100.

Второй студийный альбом INNA I Am the Club Rocker был выпущен в 2011 году. Первый сингл из альбома Sun Is Up дошёл до второго места в Румынии и Франции, а также до третьего места в Швейцарии. Помимо того сингл взошёл на пятнадцатое место в национальном чарте Великобритании и на двадцать второе место в испанском национальном чарте. В Германии песня стала большим хитом, дойдя до двадцать шестого места и простояв в национальном чарте двадцать шесть недель. Второй сингл INNA Club Rocker, записанный совместно с рэпером Flo Rida, достиг тридцать второго места во Франции и сорок второго места в Румынии. Третий сингл с альбома Un Momento, записанный совместно с Juan Magan, дошёл до двенадцатого места в румынском Топ-100 и до сорок шестого места в испанском национальном чарте. Четвёртым синглом с альбома стала песня Endless, выпущенная 25 ноября 2011 года и достигшая пятого места в Румынии. Песня WOW была выпущена как пятый и последний сингл с альбома I Am the Club Rocker 5 апреля 2012 года. Сингл достиг десятого места в румынском Топ-100.

После выхода румынских синглов Caliente и Tu Si Eu обе песни попали в румынский Топ-100. Caliente дебютировал в чарте 27 мая 2012 года и дошёл до восемьдесят четвёртого места, а Tu Si Eu дебютировал 17 июня 2012 года и достиг пятого места, став восьмым синглом INNA, попавшим в Топ-10 румынского национального чарта. Дуэт INNA с её продюсерами Play & Win, названный INNdiA, первоначально вошёл в румынский Топ-100 и дебютировал на девяносто третьем месте 5 августа 2012 года, став четырнадцатой песней певицы, сумевшей войти в чарт. Сингл затем снова вошёл в чарт 26 августа 2012 года, встав на восемьдесят четвёртое место, и на настоящее время достиг десятого места.

За всю свою карьеру INNA продала около 3 миллионов пластинок (1,8 миллионов синглов и 1,1 миллионов альбомов) и 350.500 загрузок только в Великобритании. Третьим студийным альбомом стал «Party Never Ends», который вышел в 2013 году. Первым международным синглом из альбома Party Never Ends стала песня More Than Friends, выпущенная 18 января, при участии Daddy Yankee. Вторым синглом стал Be my lover. Выпущенная 5 июня, 2013 года. После её выхода песня проволилась и не заняла ни одного места в национальных чартах. Но в настоящий момент в YouTube число просмотров увеличился более 30,000,000. Третьим синглом стала песня «In your eyes». Песня вышла 16 октября 2013 года. Она стала вполне удачной и заняла 33 строчку в Romanian Top 100. В настоящее время в YouTube число просмотров достигло более 100,000,000. Певица выпустила Lyric-клип на песню J’adore. Там певица выполняет разные физические упражнения. В апреле 2014 года была выпущена новая песня «Cola song» при участии Джея Бальвина. Песня стала успешной и попало в нескольких нац. чарта. Второго июля 2014 года была мировая премьера новой песни «Good Time» при участии Pittbul. 25 ноября, 2014 года, певица презентовала новый сингл "Diggy Down"пр участии Marian Hill. Песня стала хитом в Румынии, и вошла в чарты России и Болгарии. В июне 2015 года, Инна и Александра Стан презентовали новый сингл «We Wanna», при участии Daddy Yankee. 30 ноября 2014 года вышел новый альбом «Summer Days». В этот альбом попадут: «Cola Song», «Good Time»,"Take me higher","Body and the sun", «We wanna», «Davil’s Paradise», но песня «Diggy Down» и «Bop Bop (выйдет 13 июля 2015 года)», попадут в новый альбом «Body and the sun». Который запланирован на 24 июля 2015 года. Альбом SoyLatInna по неизвестным причинам был отменен и переименован на «Body and the sun».

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Официальные синглы

Промосинглы

На румынском языке

Как приглашённый артист

Синглы в группе G Girls

Видеоклипы

Видеоклипы в группе G Girls

Комментарии

Примечания 

Инна
Инна